Вымораживание судна
 Вымораживание — метод очистки (рафинации) масла.